Hill Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Hill Island (Antarktika) vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land

in den Vereinigten Staaten:
 Hill Island (Michigan)
 Hill Island (Pennsylvania)
 Hill Island (South Carolina)

in Kanada:
 Hill Island (Nunavut)
 Hill Island (Ontario)

Siehe auch:
 Hills Island